Lola Montez (danseres), Iers danseres en courtisane, had een relatie met Lodewijk I van Beieren
 Lola Montez (single), single van de Deense band Volbeat
 Lola Montès, een film van Max Ophüls